Župnija Lom je lahko:

 Župnija Lom, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Lom, od 1. januarja 2018 kot Podružnica Lom podrejena Župniji Most na Soči, Škofija Koper